— японский писатель. Настоящее имя Ясухиро Окуидзуми (奥泉康弘). Родился в городе Микава префектуры Ямагата.

Биография 
Окончил Токийский Международный христианский университет (отделение педагогики гуманитарного факультета) и магистратуру при нём на кафедре сравнительного культуроведения. Специализировался по Древней Иудее и Ветхому Завету. Поступил в докторантуру, планируя посвятить себя науке. Курса обучения не закончил, увлёкшись литературой.

Как писатель дебютировал в 1986 году с рассказом «Земные птицы, небесные рыбы» (地の鳥天の魚群), опубликованном в «Субару». Широкую известность получил в 1994 году с награждением премией Акутагавы за «Историю камня» (石の来歴). Новелла впоследствии была переведена на многие языки мира (включая русский). Стилистически произведения Окуидзуми балансируют между высокоинтеллектуальной прозой и развлекательной литературой. Бунго уживается с детективными сюжетами и пастишем.

Известен также как концертирующий флейтист. С 1999 года преподаёт в Университете Кинки в центре международной антропологии.

Награды 
 1993 — премия Номы для дебютантов за роман «Цитата из Новалиса» (ノヴァーリスの引用)
 1994 — премия Акутагавы за новеллу «История камня» (石の来歴)
 2009 — премия Номы за роман «Императорские регалии» (神器)
 2014 — Премия Дзюнъитиро Танидзаки

Основные сочинения 
 Водопад (滝, 1990)
 Камыш и горная лилия (葦と百合, 1991)
 Ночь, когда убивают змей (蛇を殺す夜, 1992)
 Цитата из Новалиса (ノヴァーリスの引用, 1993)
 История камня (石の来歴, 1994)
 Банальное явление (バナールな現象, 1994)
 Убийство, связанное с романом «Ваш покорный слуга кот» (『吾輩は猫である』殺人事件, 1996)
 Гекадем (プラトン学園, 1997)
 Великая мистерия (グランド・ミステリー, 1998)
 Фантазия орнитолога (鳥類学者のファンタジア, 2001)
 Мальчик-ниндзя. Хроника времени конца сёгуната Токугава (坊ちゃん忍者幕末見聞録, 2001)
 Хроника романтического марш-броска (浪漫的な行軍の記録, 2002)
 Новое путешествие к центру Земли (新・地底旅行, 2004)
 Императорские регалии (神器, 2009)

Издания на русском языке

Библиография

Ссылки 
 О произведениях писателя, выдвигавшихся на премию Акутагавы

Писатели Японии
Японские писатели
Лауреаты премии Акутагавы
Лауреаты премии Номы
Лауреаты премии Танидзаки